Тлумачов може бити:

 Тлумачов (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Тлумачов (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република